Kajiado County, een county van Kenia.
 Kajiado (stad), een stad in Kenia.